Ossen steht für:

 Ossen (See), einen See und Niedermoorgebiet auf der Insel Rügen
 Ossen (Hautes-Pyrénées), eine Gemeinde im französischen Département Hautes-Pyrénées
 Ossen (Oels), eine Gemeinde im ehemaligen Landkreis Oels in Schlesien
 Ossen (Fluss), ein Fluss in Russland

Ossen ist der Familienname folgender Personen:

 Runald Ossen (* 1963), deutscher Fußballspieler